José Carlos es un nombre masculino que puede hacer referencia a:

 José Carlos Mariátegui, escritor, periodista y pensador político peruano
 José Carlos Aranda Aguilar, escritor y académico español
 José Carlos Guirado Puerta, astrónomo español
 José Carlos Lozano Rendón, profesor e investigador mexicano
 José Carlos Soria, exfutbolista español
 José Carlos da Silva José, exfutbolista portugués